Бо́до И́лльгнер (; ) — немецкий футболист, вратарь. Выступал за клубы «Кёльн» и «Реал Мадрид», а также за национальную сборную Германии. Чемпион мира 1990 года. Лучший вратарь Европы 1991 года.

Биография 
Бодо Илльгнер является воспитанником клуба региональной немецкой лиги «Хардтберг». В 1983 году он перешёл в «Кёльн», в котором стал дублёром знаменитого вратаря сборной Германии Тони Шумахера.

С 1987 года Илльгнер стал основным вратарём «Кёльна», а вскоре и немецкой сборной. Его дебют в сборной состоялся 23 сентября 1987 года в матче со сборной Дании (1:0).

На чемпионате мира 1990 года Илльгнер был основным вратарём сборной Германии. Его уверенная игра при поддержке сильных защитников Клауса Аугенталера, Андреаса Бреме, Томаса Бертольда, Юргена Колера и Гвидо Бухвальда стала одной из причин успеха Германии. В полуфинале чемпионата со сборной Англии Илльгнер отразил удар Стюарта Пирса в послематчевой серии пенальти, а в финале сохранил свои ворота сухими, чего ранее не удавалось ни одному вратарю.

Илльгнер 4 раза подряд (с 1989 по 1992 год) признавался лучшим голкипером Германии, в 1991 году его признали лучшим в Европе. Со сборной он стал вице-чемпионом Европы в 1992 году и принимал участие в чемпионате мира 1994 года. После поражения немцев от сборной Болгарии в четвертьфинале мирового первенства в США Илльгнер принял решение завершить выступления за национальную команду.

30 августа 1996 года вратарь перешёл в «Реал Мадрид» по приглашению нового главного тренера клуба, Фабио Капелло. В первом своём сезоне в испанском клубе Илльгнер стал чемпионом страны, в следующем — победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Со сменой тренеров клуба менялась и роль немца в команде. При Капелло и Гусе Хиддинке он был основным вратарём, при Юппе Хайнкесе и Джоне Тошаке играл гораздо реже. При Висенте дель Боске ветеран окончательно потерял место в воротах, уступив его молодому Икеру Касильясу, и в 2001 году завершил карьеру. Сейчас Илльгнер работает футбольным экспертом на немецком телевидении.

Достижения 
 Командные
 Чемпион мира: 1990
 Вице-чемпион Европы: 1992
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1997/98, 1999/00
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1998
 Финалист Кубка УЕФА: 1985/86
 Чемпион Испании: 1996/97, 2000/01
 Чемпион Европы среди юношей до 16 лет: 1984

 Личные
 Лучший вратарь Европы по версии УЕФА: 1991
 Лучший вратарь Германии: 1989, 1990, 1991, 1992

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте журнала «Футбол»
 Профиль на сайте «Футболисты мира»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Реал Мадрид»